Division III i fotboll 1986 var 1986 års säsong av Division III. Till säsongen 1987 skulle en serieomläggning ske, vilket medförde att säsongen 1986 var den sista som division III utgjorde den tredje högsta serien. Serien bestod precis som tidigare säsonger av tolv serier med tolv lag i vardera serie, vars seriesegrare gick vidare till kvalspel om sex platser i division I 1987.

Serieomläggningens konsekvenser
 Lag 1: kvalspel om sex platser till division I 1987
 Lag 2-4: kvalificerad för den nya tredjedivisionen, division II 1987
 Lag 5: kvalspel om åtta platser i division II 1987
 Lag 6-10: nedflyttad till den nya fjärdedivisionen, division III 1987
 Lag 11-12: nedflyttad till den nya femtedivisionen, division IV 1987

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

N1: Visby AIK förlorade 1985 kvalspelet till division III mot Östra SK (2-6, 1-0) men uppflyttades för att fylla den vakans som uppstod då IFK Luleå uppgick i Luleå FF/IFK Luleå.

Östra Svealand

Västra Svealand

N1: Inför säsongen namnändrad från IF Karlskoga/Bofors.

Nordöstra Götaland

N1: Huskvarna Södra IS sammanslogs efter säsongen med Husqvarna IF i Husqvarna FF.

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till nya division II

|}

Kvalspel till nya division III

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Källor
Tabeller säsongen 1986

Fotboll i Sverige 1986
1986
Fotbollssäsongen 1986